PUR kan syfta på: 

 Plasten polyuretan
 IOK:s landskod för Puerto Rico